Majki hace referencia a los siguientes lugares:

 Majki, condado de Ostrołęka, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Majki, condado de Sierpc, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Majki, Voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).